Gilles Müller era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale da Benoît Paire.

Daniil Medvedev ha vinto il suo primo titolo in carriera, sconfiggendo in finale Alex De Minaur con il punteggio di 1–6, 6–4, 7–5.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Gilles Müller (quarti di finale)
 Diego Sebastián Schwartzman (secondo turno)
 Fabio Fognini (semifinali)

 Adrian Mannarino (quarti di finale)
 Philipp Kohlschreiber (primo turno)
 Damir Džumhur (secondo turno, ritirato)
 Miša Zverev (primo turno)

Wildcard 

  Alex Bolt (primo turno)
  John Millman (secondo turno)

 Jordan Thompson (primo turno)

Qualificati 

  Evgenij Donskoj (primo turno)
  Daniil Medvedev (campione)

 Alexei Popyrin (primo turno)
 Aleksandar Vukic (primo turno)

Lucky loser 
  Ričardas Berankis (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 2018